Danby peut faire référence à:

Patronyme 
 Francis Danby (1793 - 1861), peintre irlandais
 William Danby ((1752 – 1833), écrivain anglais
 Frank Danby, nom de plume de Julia Frankau

Toponymes

États-Unis 
 Danby (Californie) ;
  ;
 Danby (New York) ;
 Danby, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Danby (Vermont).

Royaume-Uni 
 Danby (Yorkshire du Nord).

Autres 
 (3415) Danby, un astéroïde